Dalvík, een klein visserstadje aan de westoever van Eyjafjörður, noord IJsland, of
Dalvik (software), een virtuele machine die gebruikt wordt in Google Android.